Мокоена — фамилия, распространённая в ЮАР.
 Мокоена, Арон — южноафриканский футболист, игрок сборной ЮАР по футболу.
 Мокоена, Ноти — южноафриканский футболист.
 Мокоена, Годфри Хотсо — южноафриканский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину и тройном прыжке.
Мокоена, Нтхабисенг — южноафриканская интерсекс-активистка.